Příjmení Stinson nese více různých osobností:

 Barney Stinson (* 1973) – fiktivní postava z amerického seriálu Jak jsem poznal vaši matku
 Bob Stinson (1959–1995) – americký hudebník
 Katherine Stinson (1891–1977) – americká pilotka
 Tommy Stinson (* 1966) – americký baskytarista a skladatel